Collina est un toponyme et patronyme pouvant désigner:

Biologie

Ammonoidea
Collina, règne éteint de mollusques ammonite

Rosacea
Collina, cultivar de pommier domestique.

Patronyme
Pierluigi Collina (né en 1960), arbitre de football italien

Toponyme

Collina, localité de la Nouvelle-Galles du Sud

Collina, localité du comté de Kings au Nouveau-Brunswick

Collina d'Oro, commune du canton du Tessin

Voir aussi
Porta Collina, porte du mur Servien de Rome
Colline

Homonymie de toponyme